Het Vrije Woord (omroep), een voormalige Belgische radio- en televisieomroep
 Het Vrije Woord (verzetskrant), een Belgische clandestiene uitgave tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Het Vrije Woord (communistisch tijdschrift), een Belgische communistische uitgave in Antwerpen
 Het Vrije Woord (humanistisch tijdschrift), een Belgisch vrijzinnig-humanistisch magazine
 Het Vrije Woord (ledenblad), het ledenblad van de Jonge Fortuynisten